SAN puede referirse a:
 Aeropuerto Internacional de San PETERSBURHUEV, por su código IATA;
 Banco Santander Central Hispano, por su ticker en la Bolsa de Madrid;
 Acrónimo inglés de 'Storage Area Network.
 Schweizerische Industrie Gesellschaft (Actualmente Swiss Arms AG), fábrica de armas sueca ubicada en Neuhausen, Suiza.

Otros 
 San (desambiguación)